Selinunt, riu de l'antiga Grècia de la regió de l'Èlida de localització desconeguda.
 Selinunt, antic nom del riu de Sicília que desemboca vora l'antiga ciutat de Selinunt.
 Selinunt (actualment Selenti), riu de Cilícia que desemboca vora l'antiga ciutat de Selinunt.
 Selinunt, riu de Grècia de la regió d'Acaia que desemboca prop de la ciutat d'Egi.